Петар Перишић (Подгорица, 12. јул 1930 — Београд, 27. јул 2008) био је српски и југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|1
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|0
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|0
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|5
|1
|3
|10
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1965. || Убица на одсуству || Јüнглинг
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1973. || Камионџије (ТВ серија) || Пчелар Црногорац
|-
| 1974. || Упркос свему || Мираш
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту || /
|-
| 1976. || Звездана прашина (ТВ филм) || Конобар у Београду
|-
| 1979. || Јоаким (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || 13. јул || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1996. || То се само свици играју (ТВ мини серија) || /
|-
| 1996. || Срећни људи (ТВ серија) || Ђинин станодавац
|-
| 1996. || Горе-доле (ТВ серија)|| Продавац брашна
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2008.
Српски глумци
Југословенски глумци
Подгоричани
Срби у Црној Гори